Зелёный дракон — многозначный термин:

В астрологии и эзотерике 
 Зелёный (или Лазурный) дракон, Цин Лун — один из четырёх покровителей сторон света в восточной астрологии.
 Зелёный дракон (орден) — мифическое тайное общество упоминаемое в эзотерико-исторической фантастике.

В искусстве

Кинематограф 
 Зелёный дракон (фильм) — фильм 2001 года, режиссёр Тимоти Линь Буй, с Патриком Суэйзи в главной роли.

Игры 
 Зелёный дракон — монстр игрового мира Dungeons & Dragons.

Прочее 
 «Зелёный дракон» — жаргонное название пентаборана, данное ему за характерный зелёный цвет пламени.

См. также 
 «Орден Зелёного дракона» — использовавшееся иногда название для ордена Дракона Аннама.